Mizrachijczycy
 Wycinanka żydowska
 Mizrach (album)